Эрмлер — (от нем. Ärmler, Ermler) фамилия. Известные носители:
 Эрмлер, Марк Фридрихович (1932—2002) — советский дирижёр, педагог, сын Ф. М. Эрмлера. 
 Эрмлер, Фридрих Маркович (1897—1967) — выдающийся советский кинорежиссёр, актёр и сценарист.